Kobayashi este unul dintre cele mai frecvente nume proprii din Japonia, incluzând nume de familie și chiar prenume.

Localitate 

 Kobayashi, Miyazaki, oraș din Japonia, prefectura Miyazaki.

Nume de familie 

 Kobayashi (nume de familie)

Personaje de ficțiune 

 Kobayashi, avocatul lui Keyser Söze în filmul Obișnuiții suspecți,
 Kobayashi-sensei, din seria manga Legea lui Ueki;

Alte utilizări 

 Kobayashi, planetă din sistemul solar Yakawa al jocului video :en:Mass Effect 2,
 Kobayashi, o formație muzicală de tip "jazz-meets-funk-meets-hip" din Montreal.

Vezi și 

 Kobayashi Electronics, corporațe din filmul Cyborg 2,
 Kobayashi Maru, care se poate referi la două nave maritime,
 Navă test ficțională din seria Star Trek
 Kobayashi Maru (dezambiguizare)

Referințe

A se vedea și paginile 

 Nume de familie japoneze
 Nume proprii japoneze
 Ito (dezambiguizare),
 Kato (dezambiguizare),
 Kobayashi (dezambiguizare),
 Nakamura (dezambiguizare),
 Sato (dezambiguizare),
 Suzuki (dezambiguizare),
 Takahashi (dezambiguizare),
 Tanaka (dezambiguizare),
 Watanabe (dezambiguizare) și
 Yamamoto (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume de familie japoneze
Nume proprii